Le tournoi Motor City Open 2019 est l'édition 2019 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule du  au  à Bloomfield Hills. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série.

Zahed Salem réalise la performance de battre successivement les têtes de série Nicolas Müller et Miguel Ángel Rodríguez pour atteindre les demi-finales où le Péruvien Diego Elías est le seul non Égyptien.

En finale, Mohamed Abouelghar l'emporte face à Diego Elías.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport aux États-Unis en janvier 2019
Sport aux États-Unis en février 2019
Squash en 2019